Sagat kan syfta på:

Ságat (samiska för "nyheter"), en samisk dagstidning på norska
François Sagat, född 1979, fransk filmskådespelare